Островцы́ — название населённых пунктов:

Россия 
 Островцы — деревня в Раменском районе Московской области.
 Островцы — деревня в Гдовском районе Псковской области.

Украина 
 Островцы — село в Владимирецком районе Ровненской области.
 Островцы — село в Дубровицком районе Ровненской области.

Другие объекты 
 Островцы — озеро в Россонском районе Витебской области Белоруссии.

См. также 
 Верхние Островцы
 Нижние Островцы